Patience sauvage est un nom vernaculaire pouvant désigner indifféremment deux espèces de plantes différentes du genre Rumex : Rumex crispus ou Rumex obtusifolius.

Notes et références 

Nom de plante ambigu